МОДО Хоккей () — шведская хоккейная команда из города Эрншёльдсвик. Выступает в Шведской элитной серии — высшем дивизионе чемпионата Швеции. «МОДО» — двукратный чемпион Швеции (последний раз — в 2007 году). В 1963—1987 выступал под названием «МоДо АИК».

Достижения 
 Чемпион Швеции 1979, 2007
 Финалист Кубка европейских чемпионов 1997

Статистика команды 

''Статистика последних шести сезонов. Code explanation; СМ—Сыграно матчей, В—Выиграно, П—Проиграно, Н—Ничьи, ГЗ—Забито шайб, ГП—Пропущено шайб, О—Очки. Лучший бомбардир: Очки (Голы+Передачи)

Ссылки 

Хоккейные клубы Швеции
Спорт в Эрншёльдсвике